Elisabetta di Baviera – (1329-1402) nobile tedesca, figlia del duca Ludovico il Bavaro
 Elisabetta di Baviera – (1443-1484) principessa di Baviera-Monaco e per matrimonio principessa elettrice di Sassonia
 Elisabetta di Baviera – (1837-1898) meglio nota come Sissi, imperatrice d'Austria, regina apostolica d'Ungheria, regina di Boemia e di Croazia come consorte di Francesco Giuseppe d'Austria
 Elisabetta di Baviera – (1876-1965) regina dei belgi come sposa di Alberto I del Belgio